Moonlight (software), een opensource-implementatie van Microsoft Silverlight
 Moonlight (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Moonlight (2002), een Nederlandse film uit 2002
 Moonlight (2016), een Amerikaanse film uit 2016
 Moonlight (Duinrell), een waterglijbaan in het Tikibad
 Moonlight (Ariana Grande), een lied van Ariana Grande op haar album Dangerous Woman uit 2016